

Cinema 
 Sweet Love – film del 2004 diretto da Osita Okoli

Musica 
 Sweet Love – singolo dei Commodores del 1976
 Sweet Love – singolo di Anita Baker del 1986
 Strada per un'altra città/Sweet love – 45 giri di Patty Pravo del 1998
 Sweet Love: The Very Best of Anita Baker – album di Anita Baker del 2002
 Sweet Love – singolo di Chris Brown del 2012